Белый пудель:
 «Белый пудель» — рассказ Александра Куприна.
 «Белый пудель» — советский художественный фильм 1955 года по рассказу Куприна.